Skuhraviana är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Boris Mamaev 1963. Skuhraviana ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Skuhraviana